William Tecumseh Sherman, général américain du  ;
 General Sherman, le plus grand séquoia géant et la plante la plus imposante au monde.